Seasoned Players ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Tom Byron. Die Reihe wurde mehrfach bei den AVN Awards ausgezeichnet. Die Darstellerinnen sind mindestens 30 Jahre alt und die Reihe ist in das Genre MILF einzuordnen. Insgesamt wurden 17 Folgen gedreht.

Darsteller 
 Seasoned Players (2007): Angelica Sin, Cheyenne Hunter, Kendra Secrets, Lisa Sparxxx
 Seasoned Players 2 (2007): Nina Hartley, Friday, Kristine Madison, Monique, Sara Jay
 Seasoned Players 3 (2008): Carolyn Reese, Darryl Hanah, Demi Delia, Mae Victoria, Shannon Kelly
 Seasoned Players 4 (2008): Ginger Lynn, Amber Lynn, Keisha, Kylie Ireland, Lisa Ann
 Seasoned Players 5 (2008): Brenda James, Kayla Quinn, Midori, Olivia O’Lovely, Victoria Valentino
 Seasoned Players 6 (2008): Brittany O’Connell, Julia Ann, Rachel Love, Shayla LaVeaux, Stephanie Swift
 Seasoned Players 7 (2008): Teri Weigel, Davia Ardell, Raquel Devine, Melissa Monet, Kayla Synz
 Seasoned Players 8 (2009): Devon Lee, Janet Mason, Kelly Nichols, Lola Martin, Vannah Sterling
 Seasoned Players 9 (2009): Chloe, Brandi Love, Mika Tan, Monique Fuentes, Sheila Marie
 Seasoned Players 10 (2009): Tabitha Stevens, Kelly Leigh, Maria Bellucci, Payton Leigh, Syren Demer
 Seasoned Players 11 (2009): Alana Evans, Jada Fire, Lisa Ann, Monique,
 Best Of Seasoned Players (2009): Amber Lynn, Brittany O’Connell, Ginger Lynn, Kelly Nichols, Lisa Ann, Nina Hartley, Shayla LaVeaux, Teri Weigel
 Seasoned Players 12 (2010): Nina Hartley, Aurora Snow, Ariella Ferrera, Persia Pele, Mellanie Monroe
 Seasoned Players 13 (2010): Dyanna Lauren, Gabby Quinteros, Nicki Hunter, Kaylynn
 Seasoned Players 14 (2010): J.R. Carrington, Rebecca Bardoux, Carolyn Reese, Jewels Jade, Diana Prince
 Seasoned Players 15 (2011): Inari Vachs, Alana Evans, Rayveness, Zoe Holloway
 Seasoned Players 16 (2011): Nikki Charm, Brenda James, India Summer, Mandy Sweet, Morgan Ray
 Seasoned Players 17 (2012): Katja Kassin, Alexandra Silk, Cytherea, Veronica Avluv
 Best Of Seasoned Players (2012): Chloe, Dyanna Lauren, Inari Vachs, Raquel Devine, Rebecca Bardoux, Stephanie Swift, Tabitha Stevens

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award – Best MILF Series
 2010: AVN Award – Best MILF Series (für Folge 7)
 2010: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2012: XBIZ Award – All-Sex Series of the Year
 2012: 2 AVN Awards – Best MILF Series und Best MILF Release (für Folge 16)
 2013: AVN Award – Best Squirting Release

Weblinks 
 Seasoned Players in der Internet Adult Film Database

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film